Аррахион или Аррихион (ум. 564 до н. э., Олимпия) — древнегреческий атлет из Фигалии, участник античных Олимпийских игр, дважды становившийся олимпийским чемпионом по панкратиону и одержавший свою последнюю победу, будучи мёртвым.

Рассказ 
Рассказ о нём сохранился у Павсания (который называет его Аррахион) и Филострата (приводящего имя Аррихион); также имеется краткое упоминание в «Хронике» Евсевия.

Когда Аррахион в своём последнем соревновании 54-й Олимпиады в 564 году до н. э. участвовал в финальной схватке, его противник (имя которого не сохранилось) сжал его ногами и начал давить руками за горло; однако Аррахион сумел вывернуть противнику большой палец на ноге. Тот из-за страшной боли сдался, но Аррахион в этот момент уже задохнулся. Даже мёртвым он стал победителем, потому что его соперник первым признал поражение. Тело Аррахиона увенчали венком под рукоплескания зрителей.

Павсаний упоминает, что статуя Аррахиона стояла на площади Фигалии. Детальное описание статуи борца дано в «Картинах» Филострата.

Этому атлету было посвящено произведение «Arrichion» английской поэтессы Дженнет Трелфолл ().

См. также 
 Соревнования античных Олимпийских игр
 Олимпиада (хронология)

Примечания

Литература 
 Pausanias’s Description of Greece. / Trans. with comm. J. G. Frazer. In 6 vol. Vol. 4. L.: Macmillan, 1898. P. 391—392.
 Энциклопедия Паули-Виссова. Том II. Полутом 1 (1895). Стб. 1224—1225.

Ссылки 
 Arrichion’s Last Fight: What Really Happened?
 Ancient Olympics — Arrichion

Участники античных Олимпийских игр
Спортсмены, погибшие во время соревнований и тренировок